Черво́на ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Червона вулиця — вулиця в місті Дніпрі.
 Червона вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Червона вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Червона вулиця — вулиця в місті Києві.
 Червона вулиця — вулиця в місті Луганську.
 Вулиця Червона — вулиця в місті Львові.
 Червона вулиця — вулиця в місті Миколаєві.
 Червона вулиця — вулиця в місті Одесі.
 Червона вулиця — вулиця в місті Сімферополі.
 Червона вулиця — вулиця в місті Ужгороді.
 Червона вулиця — вулиця в місті Харкові.
 Червона вулиця — вулиця в місті Чернігові.

 Червона вулиця — колишня назва Земської вулиці в Бердянську.
 Червона вулиця — колишня назва вулиці Василя Думанського в Бершаді.
 Червона вулиця — колишня назва вулиці Івана Мазепи в Глухові.
 Червона вулиця — колишня назва Троїцької вулиці в Дніпрі.
 Червона вулиця — колишня назва Студентської вулиці в Іллінцях.
 Червона вулиця — колишня назва вулиці Федора Швеця в Кам'янці.
 Червона вулиця — колишня назва Затишної вулиці в Києві.
 Червона вулиця — колишня назва Сарненської вулиці в Костополі.
 Червона вулиця — колишня назва вулиці Савелія Свідерського в Краматорську.
 Червона вулиця — колишня назва вулиці Замковище в Кролевці.
 Червона вулиця — колишня назва Подільської вулиці в Окнах.
 Червона вулиця — колишня назва вулиці Симона Петлюри в Фастові.
 Червона вулиця — колишня назва Новоміської вулиці в Хмільнику.
 Червона вулиця — колишня назва Лозової вулиці в Шепетівці.

Вулиці